Battlefield is het Engelse woord voor slagveld en kan verwijzen naar:
Battlefield (computerspelserie), een spelserie
Battlefield (Missouri), een plaats in Missouri
Battlefield (Jordin Sparks album), een album van Jordin Sparks
Battlefield (Jordin Sparks single), een single van Jordin Sparks
Battlefield (Doctor Who), een verhaal van de televisieserie Doctor Who, uitgezonden in 1989